Rabid - Sete di sangue (Rabid) – film del 1977 diretto da David Cronenberg
Rabid – film del 2019 diretto da Jen e Sylvia Soska